

Cinema 
 Two Mothers (Adore) – film del 2013 diretto da Anne Fontaine

Musica 
 Adore – brano di Prince del 1987, dall'album Sign o' the Times
 Adore – album degli Smashing Pumpkins del 1998
 Adore – brano di Maus & Stolle del 2002, contenuto nell'album Radio Caroline Volume 1 di Miss Kittin
 Adore – album di Misako Odani del 2005
 Adore – singolo di Cashmere Cat con Ariana Grande del 2015
 Adore – singolo di Jasmine Thompson del 2015, dall'omonimo EP
 Adore – EP di Jasmine Thompson del 2015